

Биковець () — місто у Страшенському районі.

Буковец () — комуна у повіті Долж.
 Буковец () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Буковец.
 Буковец () — комуна у повіті Тіміш.
 Буковец () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Буковец.
 Буковец () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Думбрава.

Див. також 
 Буковець